

Letteratura 
 The Americans  – romanzo di John Jakes del 1979

Televisione 
The Americans  – serie televisiva statunitense prodotta nel 1961
The Americans  – serie televisiva statunitense prodotta dal 2013 al 2018

Pagine correlate
The American